

Biografia
Figlio di Giacomo II Crispo e di Ginevra Gattilusio. Morì all'età di sei o sette anni e gli succedette lo zio Guglielmo II Crispo.

Crispo, Gian Giacomo
Duchi dell'Arcipelago